Ezra Taft Benson (1811–1869) – amerykański przywódca religijny i polityk
 Ezra Taft Benson (1899–1994) – amerykański przywódca religijny i polityk